Кайкан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кайкан, Светлана Михайловна (род. 1978) — российская конькобежка, мастер спорта международного класса.
 Кайкан, Пётр Фёдорович (1921—2006) — советский партийный деятель.